Писарский:
 Писарский, Борис Романович (1906—1986) — советский военачальник.
 Сычевой (Писарский), Владимир Александрович (род. 1996) — российский футболист.
 Писарский, Зигмунд (1902—1943) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик.